Іврі́-ан-Монта́нь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 45 км на південний захід від Діжона.

Історія 

1 січня 2016 року Іврі-ан-Монтань і Жур-ан-Во було об'єднано в новий муніципалітет Валь-Мон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 78 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 166,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Іврі-ан-Монтань на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Іврі-ан-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Ор